Deep Cuts může být:

 Deep Cuts (album, Mr. Big)
 Deep Cuts (album, The Knife)
 Deep Cuts (album, Strawbs)
 Deep Cuts (album, A Perfect Circle)
 Deep Cuts (album, Yellowcard)
 Deep Cuts, Volume 1 (1973-1976) – album skupiny Queen
 Deep Cuts, Volume 2 (1977-1982) – album skupiny Queen
 Deep Cuts, Volume 3 (1984-1995) – album skupiny Queen